Ниже приведена таблица китайских слогов, в которой сравниваются различныe системы кириллизации стандартного китайского. В таблицу включена также система пиньинь, которая основана на латинице.

Таблица

См. также 
 Сравнительная таблица систем латинизации китайского языка

Ссылки 
 Пекін vs Бейдзін, Чжуанцзи vs Джвандзи: проєкт української практичної транскрипції китайської мови : посібник-довідник / Н. Цісар, Н. Кірносова. — К. : Сафран, 2020. — 128 с. — ISBN 978-966-97883-4-4.
 Затверджена академічна система транскрибування китайських слів та власних назв українською мовою. Українська асоціація китаєзнавців. 03.04.2020.

Транслитерация и транскрипция с китайским языком